Кубок Краснодарского края по футболу — футбольный турнир, проводимый Федерацией футбола Краснодарского края и объединяющий футбольные клубы региона.

История 
Турнир впервые был проведён в 1938 году.

Структура проведения 
Кубок играется по системе плей-офф. Обладатель кубка играет с победителем чемпионата за суперкубок края.

Победители и финалисты кубка 
Список обладателей и финалистов кубка края по годам:

СССР

Россия

Примечания

Ссылки 
 История первенств России среди ЛФК (таблицы) — Турниры Краснодарского края по футболу
 Сайт Краснодарской краевой федерации футбола

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Краснодарском крае
Футбол в Краснодарском крае